Уолкер (Уокер-Бей, Уокербай, , ) — бухта Атлантического океана, расположенная на крайнем юге Африки, на юго-западе Западно-Капской провинции ЮАР (локальный муниципалитет Оверстранд муниципального округа Оверберга). 

К западу от бухты Уокер-Бей лежит кейптаунский залив Фолс-Бей, к юго-востоку — мыс Игольный — южная оконечность Африканского материка, омываемая с востока водами Индийского океана.

Географическое положение 
Бухта Уокер-Бей ограничена глубоко выдающимися в океан скалистыми мысами: с востока — Данджер-Пойнт (), координаты: , с запада — Ханглип (), координаты:  .
 

Горные хребты Голландско-Готтентотских гор высотой до 1000 м и более обрываются в море, окаймляя бухту амфитеатром, и образуя отрогами выположенные обрывистые мысы, которые отделяют меньшие бухты от собственно Уокер-Бей: с востока Хансбай () с одноимённым городком, вторым по величине после Херманикюса на берегах залива, с запада — крошечную Сандбай () между мысом села Цвейхле () и Хук-ван-де-Берге, и восточнее него — обширную Беттиз-Бей ().

Охрана природы 
Бухты Уокер-Бей и Беттиз-Бей объявлены морскими заповедниками (), на их территории запрещены мореходство и рыбная ловля

На побережье бухты расположено большое количество заказников ():
 Уолкер-Бей  — к юго-востоку от «лагуны» реки Клейн с примыкающими частными заказниками. 
 Фернклоф () — на северо-восточной окраине самого крупного города на побережье бухты — Хермануса.
 Частный заказник Мансинкоп () — на западном берегу «лагуны» Клейн.
 Частный заказник Хук-ван-де-берг () расположен к западу от села Вермонт, на мысу — горном отроге.
 Ройсанд () находится на правом берегу «лагуны» реки Бот.
 Большой заказник Когельберг () — раскинулся на горном массиве, обрывающемся в океане у мыса Ханглип.
 Частный заказник «Пингвиновый».
 Частный заказник «Морская ферма» (). 

Уокер-Бей — излюбленное место зимовки китов, в июле-ноябре — их самое массовое в Мировом океане сосредоточение («китовый фестиваль»), привлекающее туристов в город Херманус, с его Музеем китов и исследовательским центром.

Побережье в районе Хансбай известно своей многочисленной популяцией белой акулы.

Винодельческий округ 
Побережье бухты — самые молодые и наиболее перспективные в стране винодельческие округа, расположенные на восточных берегах бухты  Уокер-Бей до мыса Игольный. Восточнее лежит винодельческий округ Оверберг (), а между ними протянулась узкая межгорная долина Хемель-эн-Арде (). Виноделие в этом регионе началось в 1978 году.

Благодаря сравнительно прохладному климату (средняя температура самого жаркого месяца — февраля 20,3 °C), здесь добиваются медленного вызревания винограда. Среднегодовое количество осадков составляет 720 мм. 

Ведущие производители — «Bouchard-Finlayson Wines» Петера Фейленсона (пионер разведения совиньон-блан ) и «Hamilton Russell Vineyards», а также Кевин Грант и «WhaleHeaven Winery» винодела-новатора Сторм Креск-Дау (). В 1997 году запущен первый винный завод Паула Клувера ().

Галерея

Примечания 

Заливы ЮАР
Заливы Атлантического океана
Ихтиологические заказники
Ландшафтные заказники
Достопримечательности ЮАР
Западно-Капская провинция